Röttcher ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Röttcher (1879–1946), deutscher Pazifist, Verleger und Publizist
 Hugo Röttcher (1878–1942), deutscher Architekt